

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Teodora, bizantska carica

Vanjske poveznice